Bugula puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ajuga reptans;
 un sinónimo del género botánico Ajuga.
 el nombre científico del género de briozoos Bugula